GRES Império Serrano est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école  
  D1 Carnaval

  D2 Carnaval

Enredos

Références 

Império Serrano